Тучное () — село в Сандыктауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Васильевского сельского округа. Код КАТО — 116439300.

География 
Село расположено в юго-восточной части района, в 42 км на юго-восток от центра района села Балкашино, в 8 км на север от центра сельского округа села Васильевка.

Улицы 

 переулок Школьный,
 ул. Акжол,
 ул. Целинная.

Ближайшие населённые пункты 

 село Васильевка в 8 км на юге,
 село Каменка в 16 км на востоке,
 село Белгородское в 18 км на северо-востоке.

Население 
В 1989 году население села составляло 424 человек (из них русских 68%).

В 1999 году население села составляло 302 человека (139 мужчин и 163 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 183 человека (99 мужчин и 84 женщины).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Сандыктауского района